

Codici 
 cor  – codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua cornica

Letteratura 
 Cor  – personaggio de Le cronache di Narnia

Musica 
 COR  – gruppo musicale jazz 
 COR  – album dei COR del 2010

Sigle 
 COR – Centro operativo regionale (di protezione civile)
 COR – Comando per le operazioni in rete
 CoR – Conservatori e Riformisti